Òptica: lent que té una cara convexa i l'altra còncava. Vegeu Menisc (òptica).
 Física: superfície d'una columna líquida dins un tub estret, còncava o convexa. Vegeu Menisc (física).
 Anatomia: sibrocartílag interarticular. Vegeu Menisc (anatomia).